Kirkham ist der Name folgender Orte:

 Kirkham, Stadt in Lancashire, England 
 Kirkham, Ort in North Yorkshire, England
 Kirkham, Vorstadt von Sydney, Australien

Kirkham ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Kirkham (* 1944), britischer Marathonläufer
 Don Kirkham (1887–1930), australischer Radrennfahrer
 Frederick Thomas Kirkham († 1949), englischer Fußball-Schiedsrichter und Manager des Tottenham Hotspur Football Club
 Glenn Kirkham (* 1982), englischer Hockeyspieler
 Graham Kirkham, Baron Kirkham (* 1944), britischer Politiker und Unternehmer
 Ian Kirkham (* 1963), englischer Saxofonist und Mitglied der Band Simply Red 
 John Charles Kirkham († 1875 oder 1876), britischer Söldner und Abenteurer
 Julie Kirkham († 2015), US-amerikanische Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Kathleen Kirkham (1895–1961), US-amerikanische Filmschauspielerin der Stummfilmära
 Oscar A. Kirkham (1880–1958), führende Person der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage  
 Pamela Kirkham, 16. Baroness Berners (* 1929), britische Peeress und Politikerin (Conservative Party)
 Paul Kirkham (* 1969), englischer Fußballer
 Reg Kirkham (1919–1999), englischer Fußballer
 Richard Kirkham (* 1955), US-amerikanischer Philosoph
 Shaun Kirkham (* 1992), neuseeländischer Ruderer
 Stanton Davis Kirkham (1868–1944), US-amerikanischer Philosoph, Ornithologe und Autor
 Thomas Kirkham, 1658–1661 Bischof von Sodor und Man 
 Tony Kirkham (* 1957), englischer Botaniker
 Wilf Kirkham (1901–1974), englischer Fußballer

Kirkham bezeichnet des Weiteren:
 Kirkham House, mittelalterliches Stadthaus in der Ortschaft Paignton in Devon, Großbritannien
 Kirkham (Priorat), Ruine eines mittelalterlichen Augustinerstifts in Kirkham, North Yorkshire, England
 Kirkham Motorsports, US-amerikanischer Automobilhersteller